Kylian (bier) 
 Jiří Kylián, (choreograaf)